Печчи () — имя собственное итальянского происхождения; распространено в виде фамилий. 
 Печчи, Виктор (род. 1955) — парагвайский профессиональный теннисист.
 Печчи, Винченцо Джоакино Рафаэль Луиджи (более известен как Лев XIII; 1810—1903) — римский папа с 20 февраля 1878 до 20 июля 1903 года.
 Печчи, Джузеппе (1807—1890) — итальянский кардинал, иезуит и брат Папы римского Льва XIII. 
 Печчи, Эральдо (род. 1955) — итальянский футболист, полузащитник.